O Clube de Regatas Flamengo de Brasília foi um clube de futebol brasileiro, sediado em Taguatinga, no Distrito Federal. Disputava o campeonato brasiliense. Disputou o campeonato nos anos de 1966,1967 e 1969.

Campeonato Brasiliense de 1969

Clube de Regatas Flamengo na Taça Brasília 
Devido a necessidade de movimentar o futebol de Brasília e considerando as dificuldades financeiras pelas quais passavam os clubes e entidades em virtude da falta de movimentação desportiva, os presidentes e representantes dos clubes do DF se reuniram em Assembleia Geral Extraordinária. Nessa Assembleia foi decidida a realização do torneio “Taça Brasília”.

Todos os clubes filiados (profissionais, amadores ou componentes do Departamento Autônomo) puderam participar do torneio.

Participaram vinte e quatro clubes, o que fez a Taça Brasília ser o maior campeonato de futebol oficial realizado em toda a história do Distrito Federal.

As disputas aconteceram em dois turnos: o primeiro, com dois grupos de doze clubes. E depois, no segundo turno, disputas entre os seis primeiros colocados de cada grupo (A e B).

O Clube de Regatas Flamengo fez parte do grupo B e na classificação final do 1° turno ficou em quinto lugar. Já na classificação final foi o quarto colocado.

Clubes de futebol extintos de Taguatinga (Distrito Federal)